Der Indy Grand Prix of Alabama (offiziell Honda Indy Grand Prix of Alabama) im Barber Motorsports Park, fand am 1. Mai 2022 statt und ging über eine Distanz von 90 Runden à 3,83 km. Es war der vierte Lauf zur IndyCar Series 2022.

Bericht 
Mit einem gut angelegten Überholmanöver gegenüber Rinus VeeKay (Carpenter-Chevrolet) nach dem zweiten Boxenstopp, sicherte sich Patricio O’Ward (McLaren-Chevrolet) seinen dritten Indycar-Sieg insgesamt und den erste in dieser Saison. VeeKay startete von der Pole Position und führte das Renne lange an, letztlich wurde Veekay dritter, da Alex Palou (Ganassi-Honda) auch an ihm vorbeikam. Die Spitzengruppe setzte auf eine Zwei-Boxenstopp-Strategie, während die meisten Fahrer im Mittelfeld drei Stopps einlegten. Darunter auch der Führende in der Meisterschaft Josef Newgarden (Penske-Chevrolet), der auf dem 14. Rang klassiert wurde. Eine eindrückliche Aufholjagd zeigte Will Power (Penske-Chevrolet), der im Qualifying patzte und nur vom 19. Startplatz aus ins Rennen ging, am Ende aber den vierten Platz belegte. Die Meisterschaftstabelle führte nach diesem Rennen Palou vor Scott McLaughlin, Newgarden und Power an.

Klassifikationen

Qualifying / Start

Endergebnis 

(R)=Rookie / 1 Gelbphase für insgesamt 3 Rd.

Weblinks 
 Offizielle Website der IndyCar Series
 Offizielle Website Indy Grand Prix of Alabama

Einzelnachweise 

2022
Rennen der IndyCar Series 2022
Sportveranstaltung in Alabama
Motorsportwettbewerb in den Vereinigten Staaten